Bohuslav Ježek (1877-1950), minéralogue tchèque ;
 Frane Milčinski-Ježek (1914-1988), artiste et écrivain yougoslave d'expression slovène ;
 Jaroslav Ježek (1906-1942), un compositeur tchécoslovaque ;
 Jaroslav Ježek (1923-2002), un designer tchèque, neveu du précédent ;
 Václav Ježek (1923-1995), un footballeur et entraîneur tchécoslovaque ;
 Petr Ježek (né en 1965), homme politique tchèque ;
 Stanislav Ježek (né en 1976), céiste tchèque ;
 Patrik Ježek (né en 1978), un footballeur tchèque.

Autres 
 Ježek, bière tchèque

Patronyme tchèque